PPA steht für:
 Palau Pacific Airways, palauische Fluggesellschaft
 palpatio per anum, med. lat. für Rektaluntersuchung
 Parti du peuple algérien, ehemalige politische Partei in Französisch-Algerien
 Partizip Perfekt Aktiv
 Partizip Präsens Aktiv, das Partizip I in der deutschen Sprache
 Passiver Prüfabschluss, Bauteil im Übergabepunkt eines Telekommunikationsnetzes
 Pattugliatore Polivalente d’Altura, eine italienische Patrouillenschiffsklasse
 Pay Per Action, siehe Cost per Action, Kostenmodell im Online-Marketing
 Per-Protokoll-Analyse, Datenanalyseverfahren der medizinischen Statistik
 Personal Package Archive, (dt.: „Eigene Paketquelle“ oder „Persönliches Software-Repositorium“) für das Advanced Packaging Tool (APT) in Linux
 Pfälzische Pensionsanstalt
 Phenylpropanolamin, Wirkstoff in Medikamenten
 Philippine Ports Authority, amtliche Hafenbehörde der Philippinen
 Philosophisch-Politische Akademie, gemeinnütziger Verein in Bonn
 Pico Peering Agreement, Vereinbarung für freie Funknetze
 Pollution Prevention Act of 1990, US-amerikanische Gesetzgebung gegen Verschmutzung
 Polyphthalamide, Kunststoffe aus der Klasse der Thermoplaste
 Power Purchase Agreement, langfristiger privatrechtlicher Energieliefervertrag zwischen Erzeuger und Abnehmer
 Primär progressive Aphasie, neurodegenerative Erkrankung
 Progress-Presse-Agentur, ehemalige kommunistisch orientierte Presseagentur mit Sitz in Düsseldorf
 Purchase Price Allocation, Kaufpreisallokation im Rahmen eines Unternehmenserwerbs
 Perry Lefors Field (IATA-Code), Flugplatz in der Pampa (Texas), Gray County (Texas), Texas

.ppa steht für:
 Dateiendung für PowerPoint-Add-Ins, siehe Microsoft PowerPoint #Dateiformate

ppa. steht für:
 per procura autoritate („aufgrund erteilter Prokura“), siehe Prokura #Unterschrift

PPa steht für:
 Diphosphat, ein Anion

Abkürzung